Пау — многозначный термин.

 Пау — муниципалитет в Испании.
 Пау (Мьянма) — уездный город в районе Пакхоуку округ Магуэ Мьянма.
 Пау — местность или населённый пункт в Эдоме (Идумеи) ().
 ПАУ — полициклические ароматические углеводороды.
 «Пау» — фильм 1959 года, режиссёр Астрид Хеннинг-Енсен.

Персоналии 
 Пау, Карлес (1857—1937) — испанский ботаник.
 Пау, Питер (род. 1951) — гонконгский кинооператор.
 Пау, Петра — вице-президент немецкого Бундестага.